Деси может означать:
 Деси — термин, применяемый к людям, культурам и продуктам индийского субконтинента и диаспоры.
 Деси — селение в Трусовском ущелье.
 Деси — один из псевдонимов Эдуарда Багрицкого.

См. также 
 Арнас, Деси
 Друк Деси